McKenzie kan verwijzen naar verschillende rivieren:
 McKenzie (Australië), een rivier in de Australische staat Victoria
 McKenzie (Canada), een rivier in de Canadese regio Labrador
 McKenzie (Oregon), een rivier in de Amerikaanse staat Oregon

Zie ook 
 McKenzie (doorverwijspagina)
 Mackenzie (rivier) (doorverwijspagina)